Puchar Słowenii w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Słowenii. Organizowane co sezon przez Słoweński Związek Piłki Nożnej (NZS) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Pierwszej SNL piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W sezonie 1991/92 rozpoczęły się pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Słowenii, po ogłoszeniu niepodległości przez Słowenię i wycofaniu się tamtejszych klubów z jugosłowiańskich rozgrywek ligowych i pucharowych. Zwyciężył klub Maribor Branik. Wcześniej w latach 1945–1991 rozgrywany Puchar Ludowej Republiki Słowenii / Socjalistycznej Republiki Słowenii, która znajdowała się w składzie SFR Jugosławii. Od sezonu 1991/92 rozgrywany był w 5 rundach Puchar niepodległej Słowenii. W sezonach 1993/94 – 2003/04 finały Pucharu Słowenii rozgrywano w formie dwumeczu, po jednym spotkaniu na stadionie każdego z finalistów. W sezonie 2019/20 rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19 i potem już nie dokończone.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 12 klubów występujących w Mistrzostwach Słowenii. Do 2021 roku rywalizowało łącznie 28 klubów: 18 drużyn z niższych lig, które zakwalifikowały się poprzez regionalne puchary organizowane przez Międzykomunalne Związki Piłki Nożnej, oraz 10 drużyn, które rywalizowały w słoweńskiej Pierwszej Lidze w poprzednim sezonie. W pierwszej rundzie do 18 klubów niższej ligi dołączyło sześć niższych klubów z najwyższej klasy piłkarskiej. Do dwunastu zwycięzców dołączyły wówczas cztery najlepsze kluby pierwszej ligi, które automatycznie awansowały do właściwej drugiej rundy. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału grane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021/22 rozgrywki składają się z 4 etapów: rundy pierwszej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion narodowy Stožice w Lublanie.

Zwycięzcy i finaliści 
 Nieoficjalne:
 SFR Jugosławii (1945–1991)

 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Słowenii na podium oficjalnie stawało w sumie 16 drużyn. Liderem klasyfikacji jest NK Maribor, który zdobył 9 Pucharów.

Stan na 11.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 11.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Słowenii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Słowenii w bazie League321